Dal detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi 

 Natale con i tuoi (Omit Flowers), romanzo giallo di Stuart Palmer del 1937, vedi I Classici del Giallo Mondadori dal 901 al 1000
 Natale con i tuoi (Home for the Holidays), un film per la TV del 1972
 Natale con i tuoi..., album musicale del 1986
 Natale con i tuoi (Merry Friggin' Christmas), un film del 2014